Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Gorzowie Wielkopolskim – okręgowy związek sportowy, działający na terenie dawnego województwa gorzowskiego oraz po 1998 roku województwa lubuskiego, posiadający osobowość prawną. Został założony 1976 roku, zlikwidowany 2020 roku.

Prezesi

Członkowie Honorowi OZPN Gorzów Wielkopolski 
1.       Babiak Andrzej

2.       Babij Tadeusz

3.       Bukartyk Roman

4.       Chmielewski Zenon

5.       Dąbrowa Czesław

6.       Dobrzyński Janusz

7.       Gancarz Józef

8.       Góźdź Jerzy

9.       Janowiak Leszek

10.   Jarosz Zbigniew

11.   Kałuziński Janusz

12.   Komisarek Sylwester

13.   Łuczyński Leszek

14.   Maroń Gerard

15.   Martyniak Andrzej

16.   Milej Adam

17.   Nowosadzki Alfred

18.   Orzechowski Jan

19.   Ostapiuk Ryszard

20.   Sieradzki Liwiusz

21.   Suwary Jan

22.   Wiśniewski Henryk

23.   Wiśniewski Ryszard

24.   Wolniewicz Józef

25.   Zadworny Zenon

26.   Żłobicki Eugeniusz

27.   Żubiński Aleksander

Spis klubów OZPN Gorzów Wielkopolski

System ligowy 1976–2000 

 (X) oznacza liczbę drużyn z Województwa Gorzowskiego.

Tabele lata 1976–2000

Sezon 1976/1977 III Liga

Sezon 1976/1977 Klasa A

Sezon 1976/1977 Klasa B

Sezon 1976/1977 Klasa C

Sezon 1977/1978 III Liga

Sezon 1977/1978

Sezon 1977/1978 Klasa B

Sezon 1977/1978 Klasa C

Sezon 1978/1979 III Liga

Sezon 1978/1979 Klasa A

Sezon 1978/1979 Klasa B

Sezon 1978/1979 Klasa C

Sezon 1978/1979 Klasa D

Sezon 1979/1980 III Liga

Sezon 1979/1980 Klasa Okręgowa

Sezon 1979/1980 Klasa A

Sezon 1979/1980 Klasa B

Sezon 1980/1981 III Liga

Sezon 1980/1981 Klasa Okręgowa

Sezon 1980/1981 Klasa A

Sezon 1981/1982 III Liga

Sezon 1981/1982 Klasa Okręgowa

Sezon 1981/1982 Klasa A

Sezon 1981/1982 Klasa B

Sezon 1982/1983 II Liga

Sezon 1982/1983 III Liga

Sezon 1982/1983 Klasa Okręgowa

Sezon 1982/1983 Klasa A

Sezon 1982/1983 Klasa B

Sezon 1983/1984 II Liga

Sezon 1983/1984 III Liga

Sezon 1983/1984 Klasa Okręgowa

Sezon 1983/1984 Klasa A

Sezon 1983/1984 Klasa B

Sezon 1984/1985 III Liga

Sezon 1984/1985 Klasa Okręgowa

Sezon 1984/1985 Klasa A

Sezon 1985/1986 III Liga

Sezon 1985/1986 IV Liga - Klasa Międzyokręgowa

Sezon 1985/1986 IV Klasa Okręgowa

Sezon 1986/1987 II Liga  
{|
|- valign=top
|

 Po zakończeniu sezonu rozegrano mecze barażowe o cztery miejsca w drugiej klasie rozgrywkowej w sezonie 1987/1988 między zespołami z miejsc 11–14 w obu grupach II ligi
 11. i 14. drużyna grupy I –  i ,
 12. i 13. drużyna grupy I –  i ,

Miejsca na drugim poziomie ligowym nie utrzymały: Chrobry Głogów, Dozamet Nowa Sól.

Sezon 1986/1987 III Liga

Sezon 1986/1987 IV Liga - Klasa Międzyokręgowa

Sezon 1986/1987 Klasa Okręgowa

Sezon 1987/1988 III Liga

Sezon 1987/1988 IV Liga - Klasa Międzyokręgowa

Sezon 1987/1988 Klasa Okręgowa

Sezon 1988/1989 III Liga

Sezon 1988/1989 IV Liga - Klasa Międzyokręgowa

Sezon 1989/1990 III Liga

Sezon 1989/1990 IV Liga Makroregionalna

Sezon 1989/1990 Klasa Okręgowa

Sezon 1990/1991 III Liga

Sezon 1990/1991 Klasa Okręgowa

Sezon 1990/1991 Klasa A

Sezon 1991/1992 III Liga

Sezon 1991/1992 Klasa Okręgowa

Sezon 1991/1992 Klasa A

Sezon 1992/1993 III Liga

Sezon 1992/1993 IV Liga Makroregionalna

Sezon 1992/1993 Klasa Okręgowa

Sezon 1992/1993 Klasa A

Sezon 1993/1994 III Liga

Sezon 1993/1994 IV Liga Makroregionalna

Sezon 1993/1994 Klasa Okręgowa

Sezon 1993/1994 Klasa A

Sezon 1994/1995 III Liga

Sezon 1994/1995 IV Liga Makroregionalna

Sezon 1994/1995 Klasa Okręgowa

Sezon 1994/1995 Klasa A

Sezon 1995/1996 II Liga

Sezon 1995/1996 III Liga

Sezon 1995/1996 IV Liga Makroregionalna

Sezon 1995/1996 Klasa Okręgowa

Sezon 1995/1996 Klasa A

Sezon 1996/1997 II Liga

Sezon 1996/1997 III Liga

Sezon 1996/1997 IV Liga Makroregionalna

Sezon 1996/1997 Klasa Okręgowa

Sezon 1997/1998 III Liga

Sezon 1997/1998 IV Liga Makroregionalna

Sezon 1997/1998 V Liga Klasa Wojewódzka

Sezon 1997/1998 Klasa Okręgowa

Sezon 1997/1998 Klasa A

Sezon 1997/1998 Klasa B

Sezon 1998/1999 III Liga

Sezon 1998/1999 IV Liga Makroregionalna

Sezon 1998/1999 V Liga Klasa Wojewódzka

Sezon 1998/1999 Klasa Okręgowa

Sezon 1998/1999 Klasa A

Sezon 1999/2000 III Liga

Sezon 1999/2000 IV Liga Makroregionalna

Sezon 1999/2000 V Liga Klasa Wojewódzka

Sezon 1999/2000 Klasa Okręgowa

Sezon 1999/2000 Klasa A

Sezon 1999/2000 Klasa B

Przypisy

Bibliografia 
 Zbigniew Łyczko: Głogów -Wrocław Archiwum Prywatne
 Kroniki: Tomasz Grabowski Gorzów Wielkopolski
 Kroniki: Mariusz Gazda Kostrzyn nad Odrą, kontakt: mariusz90minut@op.pl 
 Strona internetowa Papierowi 
 Gazeta Zielonogórska
 Gazeta Lubuska
 Archiwum multimedialne Stilon Gorzów Wielkopolski - Tomasz Grabowski
 Pośpieszny M. P., Monografia piłkarstwa gorzowskiego 1945 – 1975, t. 1, Gorzów Wlkp., 2007.
 Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Zielonej Górze
 Puchar Polski w piłce nożnej mężczyzn w Województwie Lubuskim
 Lubuski Związek Piłki Nożnej

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona Lubuskiego ZPN 
 Oficjalna strona OZPN Gorzów Wielkopolski 

Organy terenowe Polskiego Związku Piłki Nożnej
Sport w województwie lubuskim